Michka Assayas (1958-), journaliste et écrivain français ;
 Olivier Assayas (1955-), réalisateur et scénariste français ;
 Raymond Assayas (1910-1981), scénariste français et père des précédents ;

Lien externe 
 
Patronyme français